Stott ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Boole Stott (1860–1940), britische Mathematikerin
 Etienne Stott (* 1979), britischer Kanute
 George Stott (1835–1889), schottischer Missionar
 Jakob Stott (* 1955), dänischer Manager und Vermögensberater
 John Stott (1921–2011), britischer Theologe
 Kathryn Stott (* 1958), britische Pianistin
 Ken Stott (* 1955), britischer Schauspieler
 Nicole Passonno Stott (* 1962), US-amerikanische Astronautin
 Pauline Robertson-Stott (Pauline Judith Robertson-Stott; * 1968), britische Hockeyspielerin 
 Peter A. Stott, britischer Klimaforscher
 Rebecca Stott (* 1964), britische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Rebekah Stott (* 1993), neuseeländische Fußballspielerin
 William Stott (1857–1900), britischer Maler